Guardians of the Galaxy (Marvel), een fictief superheldenteam uit de strips van Marvel Comics
Guardians of the Galaxy (film), een film over het superheldenteam uit 2014 geregisseerd door James Gunn
Guardians of the Galaxy (animatieserie), een geanimeerde televisieserie over het superheldenteam